Княжицька сільська рада — Київська область, Броварський район
 Княжицька сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Княжицька сільська рада — Сумська область, Ямпільський район
 Княжицька сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район